

Pessoas 
 Simon van der Meer
 Jan van der Meer

Outros 
 9678 van der Meer

Desambiguações de sobrenomes